Regno Unito
Embleton – parrocchia civile del Cumbria
Embleton – paese del Northumberland